Кло́вердейл () — англоязычный топоним.

Топонимы 
Канада
  — нейборхуд в Британской Колумбии.
  — нейборхуд в Эдмонтоне.

США
  — статистически обособленная местность в Виргинии.
  — городок в Индиане.
  — город в Калифорнии.
  — статистически обособленная местность в Миссисипи.
  — деревня в Огайо.
  — неинкорпорированная коммуна в Орегоне.

См. также 
 Кловер — английская фамилия.
 Кловер-Лиф — тауншип в Миннесоте, США
 «Кловердейл» — эпизод (2010) 2-го сезона телесериала «Звёздные врата: Вселенная».